Макуха — вичавки з насіння олійних культур.
 Слово також вживається в переносному значенні та означає мляву, безхарактерну людину.

Персоналії 
Маку́ха — українське прізвище. Воно є застиглою формою прізвиська людини лагідного м'якого характеру, тихої вдачі. Прізвисько Макуха могла отримати росла людина або той, хто займає високе становище в суспільстві.

 Макуха Володимир Олексійович — міністр економіки України (2006–2007).

Див. також 
 Макух
 Миклуха — варіація прізвища Макуха створена сотником козацького війська Макухою Степаном Карповичем; козацький рід.

Примітки